Fénéon steht für:

 Félix Fénéon (1861–1944), französischer Anarchist, Journalist und Kunstkritiker, Namensgeber des Prix Fénéon
 Prix Fénéon, französischer Literaturpreis